Skalice est un toponyme qui peut désigner :

Skalice, une localité de Basse-Silésie.

Communes
 Skalice, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Skalice, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Skalice, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

 Hydrologie
 Skalice, une rivière de la République tchèque.

Homonymie de localités en  Tchéquie